Az USA-ban jelenleg négy Van Buren megye található. Mindet Martin Van Burenről nevezték el, aki az USA nyolcadik elnöke volt.

 Van Buren megye (Arkansas)
 Van Buren megye (Iowa)
 Van Buren megye (Michigan)
 Van Buren megye (Tennessee)